AMD EPYC ist eine Marke von x86-64-Mikroprozessoren, die von AMD entwickelt und verkauft werden und auf der Zen-Mikroarchitektur des Unternehmens basieren. Sie wurden im Juni 2017 eingeführt und zielen speziell auf den Server- und Embedded-System-Markt ab. Epyc-Prozessoren basieren auf derselben Mikroarchitektur wie ihre Desktop-Pendants (Ryzen-Prozessoren), sind jedoch auf Enterprise-Anwendungen spezialisiert und verfügen deshalb über mehr Prozessorkerne, mehr PCI-Express-Lanes und einen größeren Cache-Speicher sowie Unterstützung für große Mengen Arbeitsspeicher und dementsprechend Arbeitsspeicher-Steckplätze. Sie unterstützen außerdem Multi-Chip- und Dual-Sockel-Systemkonfigurationen durch die Verwendung von Infinity Fabric Interchip Interconnect.

AMD EPYC Prozessor Codenamen

Produkte

Server

Erste Generation EPYC 7001 (Naples)

Zweite Generation EPYC 7002 (Rome)

Dritte Generation EPYC 7003 (Milan)

Vierte Generation EPYC 9004 (Genoa)

Embedded

Erste Generation EPYC 3001 (Snowy Owl)

Weblinks 
 AMD EPYC™ Produkte
 AMD™ EPYC Embedded

Einzelnachweise 

AMD-Prozessor